Berkes András
 Berkes András (1666–1729) nagyprépost
 Berkes András (1947–) festő

hasonló nevűek
 Berkesi András (1919–1997) ÁVH-tiszt, író